Cieki w Polsce
 Trzeci Potok – potok, dopływ Trybskiej Rzeki
 Trzeci Potok – potok, dopływ Przecznego Potoku (Przecznego)

Przypisy